Die Saison 2016/17 war die 27. Spielzeit der Bundesliga, offiziell Allianz Frauen-Bundesliga, im Frauenfußball. Die Saison begann am 3. September 2016 und endete mit dem letzten Spieltag am 21. Mai 2017. Meister und Vizemeister qualifizieren sich für die UEFA Women’s Champions League, während die zwei letztplatzierten Mannschaften in die 2. Bundesliga absteigen müssen. Titelverteidiger war der FC Bayern München. Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 2015/16 waren der MSV Duisburg, welcher den direkten Wiederaufstieg geschafft hat, und Borussia Mönchengladbach.

Meister war der VfL Wolfsburg vor dem Vizemeister FC Bayern München. Beide Mannschaften haben sich für die Saison 2017/18 der UEFA Women’s Champions League qualifiziert. Der Neuling aus Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen stiegen in die 2. Bundesliga ab, während der Rückkehrer aus Duisburg die Klasse halten konnte. Torschützenkönigin war erneut Mandy Islacker vom 1. FFC Frankfurt mit 19 Toren.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik 

Mit 371 Toren fielen 50 Tore weniger als in der Vorsaison. Mandy Islacker sicherte sich mit 19 Treffern die Torjägerkanone.

Torschützenliste

Zuschauertabelle

Die Meistermannschaft

Spielstätten 

Bayer Leverkusen zog vom Ulrich-Haberland-Stadion ins Nachwuchsleistungszentrum Kurtekotten um. Das Kühnmatt-Stadion in Willstätt wurde in Orsay-Stadion umbenannt.

Schiedsrichterinnen

Einzelnachweise 

2016/17
Bundesliga 2016/17 (Frauen)